Корба — ланка кривошипного механізму, те ж саме, що й кривошип.
 Корба — один з простих механізмів, те ж саме, що й коловорот.

 Корба () — село в Естонії, у міському самоврядуванні Пайде повіту Ярвамаа.
 Корба () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона.

 Корба Йосип Йосипович — український артист, заслужений артист Чехословаччини.